Strada nazionale 17 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 17 di Val di Fiemme e delle Dolomiti – ex strada statale nel Regno d'Italia